Опадчий — фамилия. Известные носители: